Arnaldo Vighi – calciatore italiano
 Ernesto Vighi – scultore e docente italiano
 Vittorio Vighi – vignettista, pittore e sceneggiatore italiano